Николай Глазов:
 Глазов, Николай Васильевич (1906—1943) — советский футболист.
 Глазов, Николай Елизарович (1919—1943) — Герой Советского Союза.